Meroz steht für:

 Meroz (Palästina), eine biblische Stadt in Israel, nördlich des Berges Tabor, von Gott verflucht (Richter 5.23)

Meroz ist der Familienname folgender Personen:
 Yohanan Meroz (1920–2006), israelischer Diplomat und Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland